Cedric (fr. Cédric) – francuski serial animowany na podstawie komiksu Cedryk.

W Polsce emitowany był na kanale TVP 1 w latach 2003-2004.

Opis fabuły 
Cedric jest ośmioletnim, figlarnym chłopcem, który mieszka wraz z rodzicami i dziadkiem. Życie Cedrica nie jest ciekawe; w domu dziadek z ojcem się kłócą a w szkole co nóż uwaga czy zła ocena. Gdy w szkole pojawiła się nowa uczennica, chłopiec zaczął odbierać świat w jasnych barwach. Szczęście nie trwało długo, gdyż pojawił się problem – miłość do nowej koleżanki.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 Cédric w bazie planete-jeunesse.com
 strona oficjalna

Francuskie adaptacje filmowe
Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2001

en:Cédric (comics)
he:סדריק (סדרת טלוויזיה)